Rayagada () ist eine Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha. Rayagada besitzt den Status einer Municipality und ist in 24 Wards gegliedert.
Sie ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.

Lage 
Rayagada liegt in den Ostghats auf einer Höhe von  120 km von der Küste des Golfs von Bengalen entfernt. Das Fluss Nagavali fließt östlich an der Stadt vorbei in südlicher Richtung.
Die nationale Fernstraße NH 326 verbindet Rayagada mit dem 150 km östlich gelegenen Berhampur und dem 85 km südwestlich gelegenen Koratpur. Die Stadt ist an das Eisenbahnnetz angeschlossen.

Einwohner 
Beim Zensus 2011 hatte Rayagada 71.208 Einwohner. Das Geschlechterverhältnis lag bei 979 Frauen auf 1000 Männer.

Klima 
Das Klima in Rayagada ist tropisch. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,5 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1312 mm. Zwischen Juni und Oktober treten die meisten Regenfälle auf. In dieser Zeit besteht in der Region die Gefahr von Zyklonen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipality in Odisha